Нортлејк има више значења:
 Нортлејк (Јужна Каролина)
 Нортлејк (Илиноис)
 Нортлејк (Тексас)